Kirkebjerg ist der Familienname folgender Personen:

 Frode Kirkebjerg (Frode Rasmussen Kirkebjerg; 1888–1975), dänischer Vielseitigkeitsreiter 
 Lars Kirkebjerg (Lars Eivind Bruun Kirkebjerg; * 1922), dänischer Vielseitigkeitsreiter